El topónimo Guadalmena puede referirse a:

 Río Guadalmena, afluente del río Guadalquivir;
 Embalse del Guadalmena, embalse situado en el río homónimo.